

Luoghi 
 Regno Unito
Eastham – paese del Merseyside
Eastham – parrocchia civile del Worcestershire
 Stati Uniti d'America
Eastham – città della Contea di Barnstable, Massachusetts

Persone 
Richard Eastham (1916-2005) - attore statunitense